Il gruppo dell'organovaite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della labuntsovite.

Minerali del gruppo dell'organovaite 
 Organovaite-Mn
 Organovaite-Zn
 Parakuzmenkoite-Fe

Bibliografia 
 

organovaite